Il existe en France plusieurs rues baptisées en l'honneur de Juliette Dodu du nom de rue Juliette-Dodu :
La rue Juliette-Dodu à Paris.
La rue Juliette-Dodu à Saint-Denis de La Réunion.

Juliette-Dodu Rue